Le terme Fétiche peut renvoyer aux domaines ou exemples suivants :
 Fétichisme, attribution de qualités mystiques et religieuses aux objets inanimés
 Fétichisme de la marchandise, phénomène par lequel la marchandise sert de support aux rapports de production entre les hommes
 Fétichisme sexuel, attirance sexuelle pour les objets, parties du corps ou situations non conventionnellement perçues comme étant sexuelles par nature
 Fetish (album), album de Joan Jett and the Blackhearts
 Mode fétichiste, mode incluant un style ou une apparence ayant la forme d'un vêtement ou accessoire, fabriqué dans un but extrémiste ou provocant 
 " Fétiche" chanson interprétée  en 1969 par Patrick Abrial faisant référence  à sa guitare.